Skrót od ang. 1. Football Club lub niem. 1. Fußball Club (1. Klub piłkarski), częsta część składowa nazwy klubu piłkarskiego.

Przykłady 
 1. FC Brno
 1. FC Kaiserslautern
 1. FC Katowice
 1. FC Köln
 1. FC Nürnberg
 1. FC Slovácko
 1. FC Weissenfels
 1. FC Lok Leipzig
 1. FC Lok
 1. FC Bamberg
 1. FC Kötzting
 1. FC Normannia Gmünd
 1. FC Femina Budapest
 1. FC Gera 03
 1. FC Bad Kötzting
 1. FC Pforzheim
 1. FC Viersen 05
 1. FC Passau